Арінь () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Гейчана.
 Арінь () — село в Румунії, у повіті Брашов. Входить до складу комуни Меєруш.